Salemme ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Salemme (1892–1995), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Carlo Salemme (1902–1992), italienischer Fußballspieler
 Erasmo Salemme (* 1946), italienischer Volleyballspieler und -trainer
 Vincenzo Salemme (* 1957), italienischer Schauspieler und Regisseur